Арамбери има више значења:

 Општина Арамбери (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Арамбери (Арамбери, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Арамбери, Бровнсвиље (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику